Thrash puede referirse a:

 Thrash metal es un subgénero del heavy metal
 Thrashcore es un subgénero del hardcore punk
 Crossover thrash es un subgénero de fusión